Chaves heißen folgende geographische Objekte:

 Chaves County, New Mexico, Vereinigte Staaten
 Chaves (Portugal), Stadt in Portugal
 Chaves (Brasilien), Stadt in Brasilien

Chaves bzw. Cháves ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Chaves (* 2001), kanadische Schauspielerin und Tänzerin
 Ana Chaves, portugiesische Großgrundbesitzerin in der Kolonie São Tomé und Príncipe
 Diego Cháves (* 1986), uruguayischer Fußballspieler
 Diego Gabriel Chaves (* 1986), argentinischer Boxer
 Edvaldo Oliveira Chaves (* 1958), brasilianischer Fußballtorhüter
 Esteban Chaves (* 1990), kolumbianischer Radrennfahrer
 Federico Chaves (1882–1978), paraguayischer Soldat und Politiker, Präsident 1949 bis 1954
 Francisco Cerro Chaves (* 1957), spanischer Geistlicher, Erzbischof von Toledo
 Frederico Chaves Guedes (* 1983), brasilianischer Fußballspieler, siehe Fred (Fußballspieler, 1983)
 Gabby Chaves (* 1993), US-amerikanisch-kolumbianischer Rennfahrer
 Henrique Chaves (* 1951), portugiesischer Anwalt und Politiker
 Henrique Chaves (Rennfahrer) (* 1997), portugiesischer Autorennfahrer
 Honesto Chaves Pacana (* 1933), philippinischer Geistlicher, Bischof von Malaybalay

 Juca Chaves (* 1938), brasilianischer Komiker, Sänger und Schriftsteller
 Luiz Chaves (Luis Chaves; 1931–2007), brasilianischer Kontrabassist
 Manuel Chaves (* 1945), spanischer Politiker
 Michael Chaves, US-amerikanischer Regisseur und Drehbuchautor 
 Orlando Chaves (1900–1981), brasilianischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Cuiabá
 Pedro Chaves (* 1965), portugiesischer Rennfahrer
 Renato de Araújo Chaves Júnior (* 1990), brasilianischer Fußballspieler
 Ricardo Pedro Chaves Pinto Filho (1938–2018), brasilianischer Geistlicher, Erzbischof von Pouso Alegre
 Richard Chaves (* 1951), US-amerikanischer Schauspieler
 Rodrigo Chaves Robles (* 1961), costa-ricanischer Politiker
 Rodrigo Oswaldo Chaves Samudio (* 1962), venezolanischer Diplomat
 Soraia Chaves (* 1982), portugiesisches Model und Schauspielerin
 Waldemar Chaves de Araújo (* 1934), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Santa Cruz do Sul

Siehe auch:

 Chavez